Chkval (en , littéralement « rafale » ou plutôt « coup de mer » ou « ouragan » d'après le dictionnaire Cherba/Matousévitch édition de 1997) peut faire référence à :

 VA-111 Chkval, torpille soviétique puis russe ;
 Chantier naval —Chkval, chantier naval situé à Poliarny, dans l'oblast de Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie.